(globe doré) peut faire référence à :

 Les Golden Globes, des récompenses cinématographique et télévisuelle ;
 Le Golden Globe Challenge, une course de voile autour du monde en solitaire ;
 Le Golden Globe Race 2018, une réédition du Golden Globe Challenge.
 Le Golden Globe Race 2022, une autre réédition du Golden Globe Challenge.